Трене может относиться к:
 Трене, Шарль — французский певец и сочинитель песен
 Трене — река на севере Германии
 Трене — деревня и супрефектура в Чаде
 Трене — озеро в Чаде